Gohar Gasparián puede referirse a:

 Gohar Gasparián (1924-2007), cantante armenia conocida como la Ruiseñor armenia;
 Gohar Gasparián (nacida en 1985), presentadora y locutora armenia;